Иргень — топоним в России:

Иргень — река в Нижегородской области.
Иргень — озеро в Читинском районе Забайкальского края.
Иргень — село  в Читинском районе Забайкальского края.